De Noorse voetbalbeker 2008 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2008) was de 103de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 9 mei met de eerste ronde en eindigde op 9 november 2008 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Vålerenga IF dat Stabæk Fotball in de eindstrijd met 4-1 versloeg en daarmee voor de vierde keer winnaar werd van het toernooi. De club onder leiding van speler-coach Martin Andresen plaatste zich daardoor voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2009/10. Topscorers van het bekertoernooi werden Mohammed Abdellaoue (Vålerenga) en Veigar Páll Gunnarson (Stabæk Fotball), beiden met zeven treffers.

Eerste ronde 
De wedstrijden werden gespeeld op 10 en 12 mei 2008.

Tweede ronde
De wedstrijden werden gespeeld van 3 juni tot en met 8 juni 2008.

Halve finale
De wedstrijden werden gespeeld op 23 en 24 september 2008.

Finale

Winnende formatie
'Vålerenga IF
Troy Perkins, Øyvind Bolthof, Freddy dos Santos, André Muri, Kjetil Wæhler, Erik Hagen, Allan Jepsen, Lars Iver Strand, Martin Andresen, Kristofer Hæstad, Morten Berre, Harmeet Singh, Daniel Fredheim Holm, Mohammed Abdellaoue, Jarl André Storbæk, Ronny Johnsen, Christer Jensen, Fredrik Carlsen, Bojan Zajić, Bengt Sæternes, Gunnar Heidar Thorvaldsson, Dan Thomassen, Glenn Roberts, Adnan Haidar en Luton Shelton. Speler-coach: Martin Andresen.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2008
 Adeccoligaen 2008
 Noors voetbalelftal in 2008

2008
Noorwegen